Cherbourg-en-Cotentin, een gemeente in het Franse departement Manche
Cherbourg-Octeville, voormalige gemeente, in 2016 opgegaan in de voorgaande gemeente
Cherbourg (Frankrijk), voormalige gemeente, in 2000 opgegaan in de voorgaande gemeente
Cherbourg (Australië), een plaats in de Australische staat Queensland
Cherbourg (Canada), een kanton in de Canadese provincie Quebec

Zie ook 
 Slag om Cherbourg (1944)